Faxon se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Walter Faxon
 Charles Edward Faxon